XD, Xd, xD of xd kan verwijzen naar:
Emoticon, eenvoudig tekeningetje van een giegelend gezichtje;
 Extreme Definition, high-definition televisie (1440p);
 xD-Picture Card, een geheugenkaart;
 XD (eXecute Disable)-bit, zie NX-bit;
 Een manier om 490 in Romeinse cijfers te schrijven, thans niet als correct beschouwd.